Theydon Bois
 Theydon Bois (stacja metra)
 Theydon Garnon
 Theydon Mount